Adolf Goering (1841-1906) – docente tedesco
 Anton Goering (1836-1905) – pittore tedesco
 Philip Friedrich Wilhelm Goering (1809-1876) – farmacista e botanico tedesco
 Reinhard Goering (1887-1936) – drammaturgo tedesco
 William Goering (1932-2005) – schermidore statunitense